Лос Чупадерос има више значења:

 Лос Чупадерос (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чупадерос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чупадерос (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чупадерос (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику